Martín Coronado (Buenos Aires)- Argentijnse plaats
 Martín Coronado (dichter) - Argentijns dichter en naamgever van bovenstaande plaats